Felix Bernardelli (1866-1905) – pittore italobrasiliano
 Francesco Bernardelli (1894–circa 1967) – saggista e critico teatrale italiano
 Gautier Bernardelli (* 1992) – calciatore francese
 Henrique Bernardelli (1858-1936) – pittore brasiliano
 Paul Bernardelli (1870-1953) – pittore tedesco
 Rodolfo Bernardelli (1852-1931) – scultore brasiliano

Aziende
 Vincenzo Bernardelli S.p.A. – fabbrica d'armi italiana